6 jezior w Polsce:
 Jezioro Proboszczowskie, w gminie Koronowo w powiecie bydgoskim w woj. kujawsko-pomorskim;
 Jezioro Proboszczowskie, w gminie Więcbork w powiecie sępoleńskim w woj. kujawsko-pomorskim;
 Jezioro Proboszczowskie, w gminie Pszczew w powiecie międzyrzeckim w woj. lubuskim;
 Jezioro Proboszczowskie, w gminie Wijewo w powiecie leszczyńskim w woj. wielkopolskim;
 Jezioro Proboszczowskie, w gminie Miedzichowo w powiecie nowotomyskim w woj. wielkopolskim;
 Jezioro Proboszczowskie, w gminie Kaczory w powiecie pilskim w woj. wielkopolskim.

Przypisy